Miejscowości w Polsce:
 Momoty Dolne
 Momoty Górne